Bishop (obispo en inglés) puede referirse a:

Lugares 
Bishop (California), ciudad y sede del condado de Inyo en el estado estadounidense de California.
Área micropolitana de Bishop.
Bishop (Georgia), pueblo en el condado de Oconee, estado estadounidense de Georgia.
Bishop (Texas), ciudad en el condado de Nueces, estado estadounidense de Texas.
Bishop Hill, villa en el condado de Henry, estado estadounidense de Illinois.
Bishop Hills, pueblo en el condado de Potter, estado estadounidense de Texas.
Bishop Rock, pequeño peñasco en el extremo occidental de las islas Sorlingas.
Castillo Bishop, pequeño castillo en las montañas húmedas del sur de Colorado.
Cecil-Bishop, lugar designado por el censo en el condado de Washington, estado estadounidense de Pensilvania.
Municipio de Bishop (condado de Effingham, Illinois), municipio en el condado de Effingham, estado estadounidense de Illinois.
West Bishop, lugar designado por el censo en el condado de Inyo, estado estadounidense de California.

Personas 
Billy Bishop, aviador canadiense.
David Bishop, guionista y escritor neozelandés.
Elizabeth Bishop, poeta estadounidense.
George Bishop Sudworth, botánico estadounidense.
Isabel Bishop,  pintora y diseñadora gráfica estadounidense.
Joey Bishop, cómico estadounidense.
John Michael Bishop, científico estadounidense experto en inmunología y microbiología.
Julie Bishop, actriz estadounidense.
Larry Bishop, actor, guionista y director de cine estadounidense.
Maurice Bishop, abogado y político granadino.
Nicholas Bishop, actor anglo-australiano.
Ralph Bishop, jugador de baloncesto estadounidense.
Sherman Chauncey Bishop, herpetólogo y aracnólogo estadounidense.
Stephen Bishop, esclavo mulato, uno de los exploradores líderes y guías en Mammoth Cave, Kentucky.

Personajes ficticios 
Bob Bishop, personaje de Héroes.
Elle Bishop, personaje de Héroes.
Karl Bishop Weyland, personaje de la saga de películas Alien.
Lucas Bishop, personaje de Marvel.
Walter Bishop, personaje de Fringe.
Lemond Bishop, personaje de la serie The Good Wife

Otros usos 
Anillo de Bishop, halo difuso marrón o azulino observado alrededor del sol.
Marmosa esbelta de Bishop, especie de marsupial didelfimorfo de la familia Didelphidae.
Stinking Bishop, queso blando de corteza lavada de origen inglés.